Luuk Koopmans – calciatore olandese
 Jan Koopmans – teologo olandese della Chiesa Riformata e partecipante alla resistenza olandese durante la seconda guerra mondiale
 Marion Koopmans  – virologa olandese del dipartimento di virologia affiliato all'Università Erasmus di Rotterdam impegnata in ricerche relative al COVID-19
 Tjalling Koopmans – economista olandese, Premio Nobel per l'economia 1975